Симон Аугуст Лове Странд (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Юргорден».

Клубная карьера 
На молодёжном уровне выступал за клубы «Стувста» и «Юргорден». Взрослую карьеру начал в 2012 году за «Весбю Юнайтед», за который дебютировал 15 апреля 2012 года в игре первого дивизиона с «Лулео». Затем также выступал в первом дивизионе за «Фрей» и «Худдинге» и в Суперэттане за «Ассириску» и «Эстер».

В январе 2018 года перешёл в датский «Люнгбю», с которым подписал контракт на три года. В феврале того же года из-за невыплаты зароботной платы разорвал контракт с датским клубом и вернулся в Швецию. 8 февраля подписал с «Далькурдом» трёхлетнее соглашение. 2 апреля в игре первого тура с АИК дебютировал в чемпионате Швеции.

25 февраля 2019 года стал игроком «Эльфсборга», подписав с клубом контракт, рассчитанный на три года. 3 марта того же года в матче группового этапа кубка страны с «Юргорденом» впервые вышел в футболке нового клуба. В сезоне 2020 года вместе с клубом занял вторую строчку в турнирной таблице и завоевал серебряные медали чемпионата Швеции. 22 июля 2021 года дебютировал в еврокубках в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с молдавским «Милсами».

Достижения 
Эльфсборг:
 Серебрянй призёр чемпионата Швеции: 2020

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эльфсборг»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Фрей»
Игроки ФК «Ассириска Фёренинген»
Игроки ФК «Эстер»
Игроки ФК «Далькурд»
Игроки ФК «Эльфсборг»